Дарбаза — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Дарбаза — село в Жуалынском районе Жамбылской области.
 Дарбаза — село в Отырарском районе Южно-Казахстанской области.
 Дарбаза — село в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области.